Der Begriff Lauftext bezeichnet:

 eine auf einem elektronischen Ausgabemedium von rechts nach links wandernde Schrift, siehe Laufschrift
 eine Textform im Schriftsatz, siehe Fließtext
 Lauftext Mahnmal, Kunstwerke im öffentlichen Raum zur Erinnerung an Verfolgung im Nationalsozialismus in Wien und Graz ab 2013 von Catrin Bolt